Esperança (Arronches), een plaats in de Portugese gemeente Arronches
 Esperança (Póvoa de Lanhoso), een plaats in de Portugese gemeente Póvoa de Lanhoso
 Esperança (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Esperança (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba